Pittston kan syfta på:

Pittston, Maine
Pittston, Pennsylvania